Bello kan syfta på:

Personer
 Andrés Bello (1781–1865), en humanist, poet, lagstiftare, filosof, utbildare och filolog från Venezuela

Geografi

Colombia 
1. Bello, Colombia – en kommun och distriktshuvudort,

Indonesien 
3. Desa Bello, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Kamerun 
4. Belo (ort i Kamerun, Nordvästra regionen),

Spanien 
6. Bello (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 
6. Bello (kommunhuvudort i Spanien, Aragonien, Provincia de Teruel, lat 40,92, long -1,50), 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar